Содима:
 Содима (приток Пельшмы)
 Содима или Золотуха (приток Вологды)